Adalar (district), een district in de Turkse provincie Istanboel
 Adalar (Ağlı), een dorp in het Turkse district Ağlı